El término Hiroshige puede referirse a: 

 , seudónimo de  (1797–1858), pintor japonés, uno de los más grandes paisajistas de la pintura japonesa.

Y dos de sus discípulos:

 , seudónimo de  (1829-1869).
 , seudónimo de  (1842 o 1843–1894).